Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Lichaczow – rosyjski wojskowy
 Iwan Lichaczow – radziecki polityk